Raphael Diaz, né le  à Baar, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Originaire de Baar, il intègre l'équipe junior du EV Zoug en 2001-02. À sa troisième saison avec le club, il se joint au club élite et récolte trois points en 38 parties. Depuis cette saison, il a évolué qu'avec le EV Zoug dans la LNA en Suisse. Le , il signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey. Il commence la saison directement dans la Ligue nationale, y inscrivant son premier but le  contre les Sabres de Buffalo. Il est sélectionné en tant que recrue pour disputer le 59e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, qui a lieu à Ottawa.

Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver contre Dale Weise.

Le , il est échangé aux Rangers de New York contre un choix de cinquième ronde au repêchage de 2015.

Le  il retourne avec son ancienne équipe les Rangers de New York pour 1 saison et 700 000$.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international depuis 2004. Il prend part aux sélections jeunes. Il devient vice-champion du monde en 2013 et en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||EV Zoug -20 ||Élite Jr. A ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||EV Zoug -20 ||Élite Jr. A ||30 ||7 ||10 ||17 ||32 ||7 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2002-2003 || EHC Seewen ||  ||9 ||1 ||2 ||3 ||- ||6 ||0 ||1 ||1 ||-
|-
|2003-2004 ||EV Zoug ||LNA ||38 ||2 ||1 ||3 ||16 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 || EV Zoug -20 ||Élite Jr. A ||15 ||6 ||5 ||11 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||EV Zoug ||LNA ||41 ||1 ||4 ||5 ||12 ||9 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 ||EV Zoug ||LNA ||35 ||5 ||2 ||7 ||34 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 ||EV Zoug ||LNA ||44 ||2 ||4 ||6 ||22 ||12 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2007-2008 ||EV Zoug ||LNA ||50 ||3 ||11 ||14 ||44 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 ||EV Zoug ||LNA ||50 ||4 ||9 ||13 ||36 ||10 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||EV Zoug ||LNA ||49 ||4 ||27 ||31 ||22 ||13 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
|2010-2011 ||EV Zoug ||LNA ||45 ||12 ||27 ||39 ||26 ||10 ||2 ||4 ||6 ||4
|- 
|2011-2012 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||59 ||3 ||13 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||EV Zoug||LNA ||32 ||7 ||22 ||29 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Canadiens de Montréal || LNH || 23 || 1 || 13 || 14 || 6 || 5|| 0||0 ||0 ||0 
|-
| 2013-2014 ||Canadiens de Montréal || LNH || 46|| 0|| 11|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 56 || 2 || 2 || 4 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 37 || 6 || 15 || 21 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Rangers de New York || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || EV Zoug||LNA || 46 || 8 || 22 || 30 || 28 || 16 || 5 || 9 || 14 || 6
|-
| 2017-2018 || EV Zoug||LNA || 48||5||25||30||26||4||1||1||2||4 
|-
| 2018-2019 || EV Zoug||LNA || 43||12 ||19 ||31 ||10 ||14 ||1 ||5 ||6 ||14 
|-
| 2019-2020 || EV Zoug||LNA || 47|| 10|| 21|| 31|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EV Zoug||LNA || 44|| 10|| 17|| 27|| 24|| 11|| 0|| 6|| 6|| 4

| 612 || 85 || 211 || 296|| 363 || 118 || 11 || 33 || 44 || 66

| 201 || 8 || 41 || 49 || 62 || 13|| 0 || 1 || 1 || 0

Internationales 

|2004 || Suisse -18 ans || Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 ||Promu
|-
|2005 || Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 8 ||
|-
|2006 || Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||
|-
|2008 || Suisse ||Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2010 || Suisse ||Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
|2011 || Suisse ||Championnat du monde || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 ||
|-
|2013 ||| Suisse ||Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || Médaille d'argent
|-
|2014 || Suisse ||Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
|2016 ||  Suisse || Championnat du monde || 5 || 0 || 6 || 6 || 2 || 
|-
|2017 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|-
|2018 ||  Suisse || Championnat du monde || 10 || 1 || 5 || 6 || 8 ||  Médaille d'argent
|-
|2018 || Suisse ||Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2019 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || 
|-
|2021 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 ||

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale A/National League 
 Meilleur défenseur de la saison 2012-2013.

 Champion de Suisse 2021 avec le EV Zoug.

Ligue nationale de hockey 
 Participe au match des jeunes étoiles de la saison 2011-2012.

Équipe nationale 
 Vice-champion du monde en 2013 et en 2018.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Baar (Zoug)
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché